TV2 hace referencia a varios artículos:

TV2 (Nueva Zelanda)
TV2 (Hungría)
TV 2 (Noruega)
TV 2 (Dinamarca)
TV2 (canal de televisión abierta de Surinam)